Dinka kan syfta på:

 Dinka (folk) – den största av flera folkgrupper i området kring övre Nilen i Sydsudan
 Dinka (språk) – ett nilotiskt språk som främst talas av dinkafolket 
 Dinka (druva) – en vindruva som används för vitvinsframställning främst i Ungern